Altura (magnitud), mesura vertical d'un objecte.
 Altura o estatura d'una persona.
 Altura o altitud, en geografia, distància vertical d'un objecte respecte d'un punt d'origen determinat 
 Altura (geometria), en una figura geomètrica, línia perpendicular a la base que va d'aquesta al vèrtex o pla superior.
 Altura (astronomia), una de les dues coordenades horitzontals 
 Altura (música), una de les quatre qualitats del so 
 Altura (Alt Palància), municipi del País Valencià
 Altura (Minnesota), localitat dels Estats Units